

Em Portugal
Igreja de São Mamede (Évora) — em Évora
Igreja de São Mamede (Lisboa) - na antiga freguesia homónima
Igreja de São Mamede ou Igreja de Guide — em Guide, Torre de Dona Chama, Mirandela
Igreja de São Mamede de Vila Verde — no concelho de Felgueiras

Capela de São Mamede (Quinta da Granja) — no concelho de Lamego
Capela de São Mamede (Janas) — no concelho de Sintra

Desambiguações de templos